Důl est un toponyme qui peut désigner :

Důl, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Černý Důl, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Janův Důl, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Josefův Důl, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec ;
 Josefův Důl, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Široký Důl, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Suchý Důl, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie